L'Opel Meriva est un monospace construit par Opel, dont 2 générations ont été produites:
 Opel Meriva A sorti en 2003.
 Opel Meriva B sorti en 2010.

En 2017, après deux générations, le Meriva a été remplacé par un crossover urbain nommé Crossland, cousin du  Citroën C3 Aircross.

Notes et références 

Meriva